District Covasna, een Roemeens district (județ) 
Covasna (stad), een stad in het district Covasna